Fanning kan avse
 Fanning (temperaturskiktning) – en rökplyms utseende vid ett fall av luftens temperaturskiktning
 Fanning (udde) – en udde i Antarktis

Personer som heter Fanning 
 Dakota Fanning {född 1994), en amerikansk skådespelare
 Elle Fanning (född 1998), amerikansk skådespelare och yngre syster till Dakota Fanning
 Shawn Fanning (1980–), skaparen av fildelningsprogrammet Napster.